In 1984 werd het toernooi om de Davis Cup  voor de 73e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt georganiseerd.

Zweden won voor de tweede keer de Davis Cup door in de finale de Verenigde Staten met 4-1 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de regionale groep.

België verloor de halve finale van de Europese zone en komt daardoor ook volgend jaar uit in de regionale groep.

Nederland 
Nederland speelt in de regionale groep.

Nederland verloor de eerste wedstrijd en komt daardoor ook volgend jaar uit in de regionale groep.